Дебора Кара Ангер (; род. , Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадская актриса. Она известна по своим ролям в фильмах «Автокатастрофа» (1996), «Игра» (1997), «Расплата» (1999), «Ураган» (1999), «Белый шум» (2005), «Сайлент Хилл» (2006), «88 минут» (2008) и «Путь» (2010).

Ранняя жизнь 
Перед тем, как стать актрисой, она изучала экономику и философию в Университете Британской Колумбии. Позже она становится первой канадкой, допущенной в австралийский Национальный институт драматического искусства. Её мать - учёный, и отец - гинеколог. Когда Ангер не работает, она живёт либо в Ванкувере, либо в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Ангер дебютировала в 1989 году в австралийском мини-сериале «Бангкок Хилтон», вместе с Николь Кидман. В последующие несколько лет она активно снималась в кино, а также на телевидении. В 1993 году она снялась в мини-сериале канала HBO «Номер в отеле». Её прорывом стала главная роль в фильме Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа» в 1996 году.

Ангер в последующие годы снялась в таких коммерчески успешных фильмах, как «Игра» и «Расплата». Она получила признание критиков за роли в фильмах «Ключи от Тулсы», «Море Солтона».

В 2002 году она снялась в фильме «Только между нами», вместе с Софи Лорен и Мирой Сорвино, за участие в котором получила премию «Джини». На протяжении двухтысячных Ангер активно снималась в фильмах, играя как главные, так и роли второго плана. В 2006 году она сыграла роль Далии Гиллеспи в фильме «Сайлент Хилл», основанном на серии популярных компьютерных игр. В 2005 году снялась в клипе панк-рок группы Green Day, на песню «Jesus of Suburbia», где сыграла роль матери святого Джимми.

В 2008 году она снялась в фильме «88 минут» с Аль Пачино. В 2010 году она сыграла главную роль вместе с Мартином Шином в фильме «Путь».

В 2011 году она впервые согласилась на роль в телесериале «Военный госпиталь», рассказывающем о работе врачей во время войны в Афганистане в 2006 году. В 2012 году она вернулась к роли Далии Гиллеспи в продолжении фильма «Сайлент Хилл 2».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Канады
Выпускники Университета Британской Колумбии